Název Želečský potok má více vodních toků:

 Želečský potok (přítok Blšanky) – pravostranný přítok Blšanky v okrese Louny
 Želečský potok (přítok Brodečky) – pravostranný přítok Brodečky v okrese Prostějov
 Želečský potok (přítok Lužnice) – levostranný přítok Lužnice v okrese Tábor